Sakk-matt, vagy röviden matt, olyan helyzet a sakkjátékban, amikor a királyt az ellenfél úgy állítja ütésbe, hogy azt nem lehet szabályosan kivédeni sem ütéssel, sem más figura közbehúzásával, sem a király más helyre lépésével. 
Sakk-matt, 1977-ben bemutatott színes magyar zenés tévéjáték Eugène Scribe Egy pohár víz című színdarabja alapján, Fényes Szabolcs zenéjével, Halász Judit főszereplésével, Félix László rendezésében.
Sakk-matt, 2003-ban bemutatott színes angol–francia filmdráma, eredeti angol nyelvű címe: Entrusted, Klaus Maria Brandauer főszereplésével, Giacomo Battiato rendezésében.

Hasonló címmel
Sakk, matt, 2004-es német dokumentumfilm, eredeti címe: Schachmatt, Susanne Brandstätter rendezésében